Fire Station No. 23 ist der Name folgender im NRHP gelisteten Objekte:

 Fire Station No. 23 (Los Angeles), NRHP-ID: 80000809
 Fire Station No. 23 (Seattle), NRHP-ID: 71000874